Masters 2019, Dafabet Masters, var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades 13–20 januari 2019 i Alexandra Palace i London, England.
Judd Trump vann sin första Masterstitel genom att besegra Ronnie O'Sullivan med 10–4 i finalen.

Deltagare 
De 16 främsta på världsrankingen var inbjudna att delta. Regerande mästaren Mark Allen var rankad etta, och världsmästaren Mark Williams var rankad tvåa.

Prispengar
Den totala prissumman fördelades enligt följande, allt i GBP:
Vinnare: 
Tvåa: 
Semifinal: 
Kvartsfinal: 
Åttondelsfinal: 

Högsta break: 

Total prissumma:

Huvudturnering

Final

Källor 
 snooker.org

Snookersäsongen 2018/2019
2019